Le port de Marseille désigne aujourd'hui le grand port maritime de Marseille (GPMM), précédemment connu sous l'appellation « port autonome de Marseille » (PAM). Port commercial, c'est un établissement public de l'État français qui exerce également des missions de service public à caractère industriel. Il s'étend sur  de côtes, allant d'est en ouest du Vieux-Port à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Les ports secondaires

Les ports de plaisance 
le Vieux-Port de Marseille est l'ancien port commercial de la localité, transformé depuis les années 60 en port de plaisance. Centre historique de la ville, c'est un lieu de rassemblement populaire et l'un des symboles de Marseille. 

Désignés généralement par leur quartier de localisation, de petits ports de plaisance de gabarit plus modeste sont également disséminés un peu partout dans la région  :

 le port de L'Estaque
 le port de La Pointe Rouge
 le port du Frioul
 le port de La Lave et la base nautique de Corbières
 le port du Prophète
 le port du Prado
 le port de la Madrague
 les ports des calanques : Les Goudes, Callelongue, Sormiou, Morgiou.

Les ports de pêche 
 le port de Saumaty : dernière extension du grand port maritime de Marseille, il est depuis 1976 le port de pêche professionnel de la ville ;
 le Vallon des Auffes : un petit port de pêche pittoresque traditionnel situé sur la corniche Kennedy, dans le quartier d'Endoume.

Galerie

Carte  des ports

Voir aussi 
 Grand port maritime de Marseille
 Marseille
 Le Port de Marseille (Albert Marquet, 1918)
 Port
 Table de la mer
 Liste des ports en France
 Liste des ports de commerce français

Liens externes 

1er pôle de plaisance de France, sur Marseille-Provence.fr.

Références